Der EHF-Europapokal der Pokalsieger der Frauen 1987/88 war die 12. Auflage des Wettbewerbes. Im Finale siegte der sowjetische Titelverteidiger Kuban Krasnodar gegen den ungarischen Handballverein Vasas Budapest.

Weblinks 
 http://todor66.com/handball/Euro_Cups/Women_CWC_1988.html

Pokalsieger der Frauen 1987/88
Handballsaison 1987/88